Архара́:
 Архара — посёлок городского типа в Амурской области.
 Архара — станция Дальневосточной железной дороги.
 Архара — река, приток Амура.
 Архара — разговорное название города Архангельск.